Talbach ist ein Gewässername:

in Deutschland:
 Bollenbacher Talbach, rechter Zufluss des Mühlbachs (rechtsseitiger Mühlkanal der Schwarzwälder Kinzig) bei Bollenbach, Stadt Haslach im Kinzigtal, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Ebinger Talbach, rechter Zufluss des Meßstetter Talbachs in Lautlingen, Stadt Albstadt, Zollernalbkreis. Baden-Württemberg
 Eutinger Talbach – siehe unten → Talbach (Neckar)
 Gärtringer Talbach, rechter Zufluss der Aid vor Aidlingen, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Harthauser Talbach, rechter Zufluss der Tauber in Igersheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Hauser Talbach – siehe unten → Talbach (Stunzach)
 Höllsteiner Talbach, linker Zufluss des Gewerbekanals links der Wiese bei Höllstein, Gemeinde Steinen, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Klausener Talbach, linker Zufluss der Kötach vor Geisingen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Meßstetter Talbach – siehe unten → Talbach (Eyach)
 St. Wilhelmer Talbach, rechter Oberlauf der Brugga bis nach dem Zängerlehof, Ortsteil St. Wilhelm, Gemeinde Oberried, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg

 Talbach (Ablach), zwei Zuflüsse der Ablach im Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Talbach (Ablach, Menningen), linker Zufluss bei Menningen, Stadt Meßkirch
 Talbach (Ablach, Göggingen), rechter Zufluss in Göggingen, Gemeinde Krauchenwies
 Talbach (Aid) – siehe oben → Gärtringer Talbach
 Talbach (Ammer), linker Zufluss der Ammer bei Rottenbuch, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Talbach (Autmut), rechter Zufluss der Autmut nach Großbettlingen, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Talbach, Oberlauf des Breitenbachs, rechter Zufluss der Wiesent (Regnitz) in Ebermannstadt, Landkreis Forchheim, Bayern
 Talbach (Brigach), linker Zufluss der Brigach nach Marbach, Stadt Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Talbach (Brugga) – siehe oben → St. Wilhelmer Talbach
 Talbach (Donau) oder Amtenhauser Bach, linker Zufluss der Donau in Zimmern, Gemeinde Immendingen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Talbach (Dernbach), linker Zufluss des Dernbaches bei Ramberg, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Talbach (Elz) – zwei linke Zuflüsse der Elz am und im Gebiet der Stadt Waldkirch, Landkreis Emmendingen in Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Talbach (Elz, Siensbach), Zufluss an der Gemarkungsgrenze zur Gemeinde Gutach im Breisgau des Stadtteils Siensbach
 Talbach (Elz, Suggental), Zufluss durch den Stadtteil Suggental
 Talbach (Erkerdinger Bach), rechter Oberlauf des danach zunächst Radinger Bach genannten Erkerdinger Bachs (zur Hengersberger Ohe) bis Hütting, Ortsteil Schwanenkirchen, Markt Hengersberg, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Talbach (Erlenbach), rechter Zufluss des Erlenbach (Mindel) in Scheppach, Markt Jettingen-Scheppach, Landkreis Günzburg, Bayern
 Talbach (Eyach), drei Zuflüsse der Eyach (zum Neckar) im Zollernalbkreis, Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Meßstetter Talbach, linker Zufluss in Lautlingen, Stadt Albstadt
 Talbach (Eyach, Engstlatt), im Oberlauf nacheinander auch Hinterbergenbach → Sulzenbach → Wertenbach, rechter Zufluss beim Engstlatt, Stadt Balingen
 Talbach (Eyach, Grosselfingen), rechter Zufluss im Stadtgebiet von Balingen aus der Nachbargemeinde Grosselfingen
 Talbach (Fils), linker Zufluss der Fils nach Reichenbach an der Fils, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Talbach (Gewerbekanal) – siehe oben → Höllsteiner Talbach
 Talbach (Glan), rechter Zufluss der Glan in Hundheim, Ortsgemeinde Offenbach-Hundheim, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Talbach (Glotter), linker Zufluss der Glotter im Ortsteil Unterglottertal, Gemeinde Glottertal, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Talbach (Große Laber), linker Zufluss der Großen Laber vor Alzhausen, Markt Rohr in Niederbayern, Landkreis Kelheim, Bayern
 Talbach (Happurger Bach), rechter Oberlauf des Happurger Bachs (zur Pegnitz) bis vor Thalheim, Gemeinde Happurg, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Talbach (Hirschbach), linker Zufluss des Hirschbachs (zur Pegnitz) durch Fischbrunn, Gemeinde Pommelsbrunn, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Talbach (Kaunterbach), linker Hauptstrang-Oberlauf des linken Hauptstrang-Oberlaufszweigs des Kaunterbachs (zur Eyach, zum Neckar) bis Ostdorf, Stadt Balingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Talbach (Keutelbach), rechter Zufluss des Keutelbachs (zur Kyll) vor Sülm, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Talbach (Kleine Kinzig) – siehe unten → Witticher Talbach
 Talbach (Kötach) – siehe oben → Klausener Talbach
 Talbach (Liebensteiner Bach), linker Zufluss des Liebensteiner Bachs (zum Neckar) unter Schloss Liebenstein, Gemeinde Neckarwestheim, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Talbach (Malzhagener Bach), rechter Zufluss des Malzhagener Bachs (zur Bröl) in Malzhagen, Gemeinde Nümbrecht, Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Talbach (Meßstetter Talbach) – siehe oben → Ebinger Talbach
 Talbach (Mistel), rechter Zufluss der Mistel gegenüber der Finkenmühle von Mistelbach, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Talbach (Mosel), rechter Zufluss der Mosel nach Briedern, Landkreis Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz
 Talbach (Mühlbach) – siehe oben → Bollenbacher Talbach
 Talbach (Neckar) – drei Zuflüsse des Neckars in Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Eutinger Talbach, linker Zufluss in Mühlen am Neckar, Stadt Horb am Neckar, Landkreis Freudenstadt
 Talbach (Neckar, Oberboihingen), rechter Zufluss durch Oberboihingen, Landkreis Esslingen
 Talbach (Neckar, Hochhausen), linker Zufluss durch Hochhausen, Gemeinde Haßmersheim, Neckar-Odenwald-Kreis
 Talbach (Neumagen), linker Zufluss des Neumagen in Untermünstertal, Gemeinde Münstertal/Schwarzwald, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Talbach (Prim), linker Zufluss der Prim (Neckar) in Spaichingen, Kreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Talbach (Rhein, Grenzach), rechter Zufluss des Hochrheins durch Grenzach, Gemeinde Grenzach-Wyhlen, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Talbach (Ringelbach), linker Zufluss des Ringelbachs (zur Nahe) nahe Göttschied, Stadt Idar-Oberstein, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Talbach (Saubach) – siehe unten → Wasserburger Talbach
 Talbach (Schinderbach), linker Oberlauf des Schinderbachs (zum Osterbach, zur Ranna) bis Pumperhäuser, Gemarkung Thalberg, Markt Wegscheid, Landkreis Passau, Bayern
 Talbach (Schwarzbach), linker Zufluss des Schwarzbachs (zum Klingengraben) nach Grießen, Gemeinde Klettgau, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Talbach (Schwarzlofer), linker Zufluss der hier noch Schwarzlofergraben genannten Schwarzlofer bei der Seelochmais-Diensthütte, Gemeinde Reit im Winkl, Landkreis Traunstein, Bayern
 Talbach (Starzel) oder Dorfbach, linker Zufluss der Starzel (zum Neckar) bei Rangendingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Talbach (Stunzach), vielleicht auch Hauser Talbach, rechter Zufluss der Stunzach an der Unteren Mühle von Gruol, Stadt Haigerloch, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Talbach oder ebenfalls Süßenbach, linker Quellast des Süßenbachs (zur Stunzach) bis östlich von Isingen, Stadt Rosenfeld, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Talbach (Tauber) – siehe oben → Harthauser Talbach
 Talbach (Taufnethe), rechter Zufluss der Taufnethe (zur Nethe) bei Niesen, Stadt Willebadessen, Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen
 Talbach (Totenalb), rechter Zufluss der Totenalb bei Niederalben, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Talbach (Trosselbach), linker Zufluss des Trosselbachs (zum Hagenbach, zur Prim, zum Neckar) in Trossingen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Talbach (Vordernberger Bach), bei Donawitz, Steiermark
 Talbach (Weißenbach), rechter Zufluss des Weißenbachs (zur Donau) an der Ippinger Mühle unterhalb von Ippingen, Gemeinde Immendingen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Talbach, Oberlaufname des Wingsbach (Ahr), rechter Zufluss der Ahr bei Kloster Kalvarienberg, Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Talbach (Wipper), rechter fluss der Wipper (Saale) bei Leimbach, Stadt Mansfeld, Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Talbach (Würm), am Oberlauf Welzgraben, linker Zufluss der Würm unterhalb von Mühlhausen an der Würm, Gemeinde Tiefenbronn, Enzkreis, Baden-Württemberg

 Wasserburger Talbach, linker Oberlauf des Saubachs (zur Radolfzeller Aach) bei Mühlhausen, Gemeinde Mühlhausen-Ehingen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Witticher Talbach, im Unterlauf auch Klosterbach, rechter Zufluss der hier auch Reinerzau genannten Kleinen Kinzig in Vortal, Kaltbrunn, Gemeinde Schenkenzell, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg

fast homonym:
 Talbachsgraben (Kyll), rechter Zufluss der Kyll bei Malbergweich, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz

in Österreich:
 Talbach (Enns), rechter Zufluss der Enns in Schladming, Bezirk Liezen, Steiermark
 Talbach (Frauenbrunnbach), linker Oberlauf des Frauenbrunnbachs (zum Goldbach, zur Ikva) bis vor Markt Horitschon, Bezirk Oberpullendorf, Burgenland
 Talbach (Klausbach), rechter Zufluss des Klausbach (Salzach) vor der Glasenbachklamm, Gemeinde Elsbethen, Bezirk Salzburg-Umgebung, Bundesland Salzburg
 Talbach (Priewaldbach), rechter Zufluss des Priewaldbachs (zum Lassnitzbach, zur Mur) nach Steirisch Laßnitz / Laßnitz bei Murau, Gemeinde Murau, Bezirk Murau, Steiermark
 Talbach (Pulkau), rechter Zufluss der Pulkau in Rohrendorf an der Pulkau, Stadtgemeinde Pulkau, Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich
 Talbach (Schwarzach), linker Zufluss der Schwarzach (zur Isel) nahe Unteregg-Kurztal, Gemeinde St. Veit in Defereggen, Bezirk Lienz, Tirol
 Talbach (Tyrnauer Bach), linker Zufluss des Tyrnauer Bachs (zur Mur) in Schrems bei Frohnleiten, Stadt Frohnleiten, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Talbach (Vordernberger Bach), rechter Zufluss des Vordernberger Bachs (zur Mur) im Stadtteil Donawitz, Leoben, Bezirk Leoben, Steiermark
 Talbach (Ziller), linker Zufluss des Ziller vor Zell am Ziller, Bezirk Schwaz, Bundesland Tirol

in der Schweiz:
 Talbach (Aare), linker Zufluss des linken Flussarms der Aare bei Schinznach-Dorf, Gemeinde Schinznach, Bezirk Brugg, Kanton Aargau
 Talbach (Kempt), linker Zufluss der Kempt bei Fehraltorf, Bezirk Pfäffikon, Kanton Zürich
 Talbach (Landquart), rechter Zufluss der Landquart bei Klosters-Serneus, Region Prättigau-Davos, Kanton Graubünden
 Talbach (Möhlinbach), linker Zufluss des Möhlinbachs in Hellikon, Bezirk Rheinfelden, Kanton Aargau
 Talbach (Rhein, Pratteln), linker Zufluss des Hochrheins bei Gemeinde Pratteln, Bezirk Liestal, Kanton Basel-Landschaft
 Talbach (Sihl), linker Zufluss der Sihl bei Sihlbrugg, Gemeinde Hausen am Albis, Bezirk Affoltern, Kanton Zürich
 Talbach (Surb), linker Zufluss der Surb bei Schleinikon, Bezirk Dielsdorf, Kanton Zürich
 Talbach (Walensee) – zwei südliche Zuflüsse des Walensees (zum Linthkanal) in der Gemeinde Quarten, Wahlkreis Sarganserland, Kanton St. Gallen; flussabwärts:
 Talbach (Walensee, Mols), Zufluss bei Mols
 Talbach (Walensee, Quarten), Zufluss zu Füßen von Quarten
 Talbach (Wissbach), linker Zufluss des Wissbachs (zur Glatt, zur Thur) bei der Talmühle, Gemeinde Degersheim, Wahlkreis Wil, Kanton St. Gallen
 Talbach (Zürichsee), südwestlicher Zufluss des Obersees des Zürichsees bei Altendorf, Bezirk March, Kanton Schwyz

fast homonym:
 Talbachfall, Wasserfall der Weissen Lütschine bei Schürboden, Gemeinde Lauterbrunnen, Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli, Kanton Bern
 Uistre Talbach, rechter Zufluss der Lonza bei Kühmad, Gemeinde Lötschen, Bezirk Westlich Raron, Kanton Wallis

Siehe auch:
 Ehrentalbach
 Finstertalbach
 Obertalbach
 Schlangentalbach
 Talbachklamm
 Talbächle
 Talgraben
 Talgrabenbach
 Talsbach
 Thalbach
 Winkeltalbach